Натуральне число 1906
 1906 рік до нашої ери
 1906 рік нашої ери